Rappler steht für:
 Rappler (Nachrichtenportal), philippinisches Online-Nachrichtenportal
 Rappler (Berg), Berg in den Villgratner Bergen, Österreich,